Аліборі (департамент) — департамент Беніну.
 Аліборі (річка) — річка в Африці, права притока Нігеру.